Název Národní demokratická strana označuje více různých subjektů:
 Nationaldemokratische Partei Deutschlands – politická strana v Německu
 Národní demokratická strana (Česko) – politická strana v Česku
 Národní demokratická strana (Egypt) – politická strana v Egyptě